Arachnid peut faire référence à:
 Arachnid, un manga.
 Arachnid, un film espagnol réalisé en 2001 par Jack Sholder.